Лугово́е — село в Шелаболихинском районе Алтайского края, Россия. Входит в состав Ильинского сельсовета.

География 
Село находится вблизи озера Луговое.

 Уличная сеть

В селе 2 улицы — Береговая и Зелёная.

 Расстояние до

 районного центра Шелаболиха 21 км.
 краевого центра Барнаул 97 км.

 Ближайшие населенные пункты

Ильинка 1 км, Новосёловка 4 км, Омутское 6 км, Батурово 7 км, Селезнево 10 км, Кучук 10 км, Сибирка 12 км, Верх-Кучук 13 км, Ивановка 13 км, Сакмарино 15 км, Киприно 17 км.

История 
Основано в 1726 году. В 1928 году деревня Луговая состояла из 114 хозяйств, основное население — русские. В составе Ильинского сельсовета Кипринского района Каменского округа Сибирского края.

Массовое переселение крестьян на Алтай пришлось на 1882—1896 годы. После Столыпинской аграрной реформы прошла вторая волна переселенцев, которая длилась с 1903 по 1913 годы. В результате этих переселенческих наплывов деревни Ильинка и Луговая приросли на 151 хозяйство, прибывших из центральных и северных губерний России.

В «Календаре знаменательных дат» 2017 года Алтайского государственного педагогического университета говорится о столетнем юбилее села Луговое.

В книге об истории села Ильинка говорится об образовании Кипринской МТС и производственных участков в деревнях Ильинка и Луговая. В Луговой в 1931 году был открыт участок «Новый путь» от Кипринской МТС.

Население

Инфраструктура 
Торговлю продуктами питания и розничными товарами осуществляет Шелаболихинское районное потребительское общество, оно же ведет заготовительно-перерабатывающую деятельность. Почтовое отделение находится в селе Ильинка, туда же ездят школьники в Ильинскую СОШ.

 Транспорт

Подъезд к селу Луговому осуществляется по автодорогам местного и межрайонного значения Н-5909. Основная региональная дорога района Барнаул—Камень-на-Оби—Новосибирск.

Примечания 

Населённые пункты Шелаболихинского района